Иван Розен:
 Розен, Иван Карлович (1752—1817) — русский военачальник, генерал, участник нескольких русско-турецких войн и покорения Кавказа.
 Розен, Иван Фёдорович (1797—1872) — барон, генерал от артиллерии, начальник Михайловского артиллерийского училища.